Рябово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Гулинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Гулинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска — 25 км, до центра муниципального образования деревни Никоновская — 18 км. Ближайшие населённые пункты — Антоново, Кема, Яковлево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Рябово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)